Wave (publiek) - de mexicaanse wave, waarbij het publiek cyclisch opstaat en gaat zitten
Wave (muziekstijl) - een muziekstijl
Wave Rock - een rotsformatie in Australië
WAVES - een vrouwendivisie van de Amerikaanse marine in WOII
Chevrolet Kalos - in bepaalde marktsegmenten bekend als de Pontiac Wave
Wave (band) - een Canadees rockduo
DSZ WAVE - Een studentensportvereniging uit Delft
Wave the Swallow - een figuur in de Sonic the Hedgehog-computerspellen
Google Wave - Een project van Google Inc.
Wave (album), een muziekalbum uit 1979 van de Patti Smith Group

Zie ook
 The Wave (doorverwijspagina)
 New wave (doorverwijspagina)